Nikola Gabrowski ist der Name folgender Personen:

* Nikola Gabrowski (Politiker, 1864) (1864–1925), bulgarischer Politiker
 Nikola Gabrowski (Offizier) (1871–1955), bulgarischer Offizier
 Nikola Gabrowski (Mediziner), bulgarischer Neurochirurg und Politiker